Майданська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Майданська сільська рада — Вінницька область,  Вінницький район.
 Майданська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, .
 Майданська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область,  Олевський район.
 Майданська сільська рада — Закарпатська область,  Міжгірський район.
 Майданська сільська рада — Івано-Франківська область,  Тисменицький район.
 Майданська сільська рада — Рівненська область,  Дубенський район.
 Майданська сільська рада — Тернопільська область, .